География
 Циммерн (Тюрингия)
 Циммерн-об-Ротвайль
 Грос-Циммерн

Персоналии
 Циммерн, Елена (Helen Zimmern; 1846—1934) — английская писательница немецкого происхождения.
 Циммерн, Генрих (Heinrich Zimmern; 1862—1931) — немецкий ассириолог.

Примечания